Choluteca – rzeka w Hondurasie
 Choluteca – miasto w Hondurasie
 Choluteca – departament Hondurasu
 Choluteca – gmina w Hondurasie